Noto – město na Sicílii
 Noto (poloostrov) – japonský poloostrov
 Noto (písmo) – typ písma
 Alva Noto – německý hudebník